Орей может означать:

 Орей (Буш-дю-Рон) — коммуна во Франции.
  — коммуна во Франции.
 Орей (Эвбея) — город Древней Греции.

Греческая мифология 
 Орей (кентавр) — кентавр.

См. также 
 Оре